Châtenois (Bas-Rhin)
 Châtenois (Haute-Saône)
 Châtenois (Jura)
 Châtenois (Vosges)